

Лейк-Форест — місто, штат Каліфорнія
 Лейк-Форест — місто, штат Іллінойс